Врућица може да се односи на:

 Врућица, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ, са Бањом Врућицом и Горњом Врућицом
 Горња Врућица (Трпањ), насеље у општини Трпањ, Пељешац, Република Хрватска
 Доња Врућица, насеље у општини Трпањ, Пељешац, Република Хрватска
 Грозница, медицински симптом

Види још 
 Горња Врућица